Areitoo – personaggio della mitologia greca, re della Beozia padre di Menestio e ucciso da Licurgo
 Areitoo – personaggio della mitologia greca, auriga del giovane condottiero trace Rigmo, nella guerra di Troia.